Madron bezeichnet:

 Madron (Cornwall), Ort in Cornwall in England
 Madron (Mangfallgebirge), Berg im Mangfallgebirge der Bayerischen Voralpen
 Madron (Film), Westernfilm aus dem Jahre 1970